Ralph supermaxieroe (The Greatest American Hero) - serie televisiva del 1981
 The Greatest American Hero - serie televisiva del 2008
 The Greatest American Hero: The Fan Series - cortometraggio del 2009 diretto da Mitch Yapko
 The Greatest American Hero: The Chosen One - cortometraggio del 2017 diretto da Daniele Spadoni
 The Greatest American Hero - film per la televisione del 2018 diretto da Christine Gernon